Australian Open 2009 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-underlag. Det var den 97. udgave af Australian Open og den første Grand Slam turnering i 2009. Den blev spillet på Melbourne Park i Melbourne, Australien, fra 19. januar – 1. februar 2009.

Den eneste danske deltager var Caroline Wozniacki som var seedet nr. 11 i damesingle. Caroline Wozniacki røg ud af turneringen, da hun i tredje runde tabte til hjemmebanefavoritten Jelena Dokic.

Seedninger i singlerækkerne

Resultater 

Nedenfor er resultaterne i de forskellige rækker anført fra 1/8-finalerne og frem. For alle resultater: Se de detaljerede artikler om de enkelte rækker:

Senior
 Australian Open 2009 (herresingle)
 Australian Open 2009 (damesingle)
 Australian Open 2009 (herredouble)
 Australian Open 2009 (damedouble)
 Australian Open 2009 (mixeddouble)

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixeddouble

Kilder / eksterne henvisninger 

 Australian Open 

 
WTA Tour 2009